Betania kan syfta på:

 Betania – en i Bibeln omnämnd by

Geografi

Brasilien 

 Betânia, kommun, Pernambuco,

Colombia 

 Betania kommun, Antioquia, 
 Betania, Colombia,

Mexiko 

 Betania, Teopisca, 
 Betania, Tabasco, Comalcalco, 
 Betania, Quintana Roo, Felipe Carrillo Puerto, 
 Betania, Chilón, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar